Borve Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Borve Castle (Benbecula) auf den Äußeren Hebriden
 Borve Castle (Sutherland) in den Highlands